Кардашев — русская фамилия. Женская форма Кардашева.

Известные носители 
 Кардашев, Александр Васильевич (1917—1973) — советский руководитель органов государственной безопасности.
 Кардашев, Анатолий Николаевич — заслуженный деятель искусств РСФСР (1948).
 Кардашев, Аслан-бек Али-ага оглы (1866—1920) — российский политический и государственный деятель, дипломат, преподаватель, юрист.
 Кардашев, Николай Семёнович (1932—2019) — советский и российский астроном, академик РАН.
 Кардашев, Степан Мартынович (1852—1918) — российский революционер-народник.

См. также 
 Кардашов
 Карташёв